Miehm ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Miehm (* 1960), kanadischer Geistlicher und römisch-katholischer Bischof von Peterborough
 Kevin Miehm (* 1969), kanadischer Eishockeyspieler